Андре́й Степа́нов:
 Степанов, Андрей Владимирович (род. 1978) — украинский и российский футболист.
 Степанов, Андрей Дмитриевич (род. 1965) — российский литературовед, литературный критик, писатель и переводчик.
 Степанов, Андрей Иванович (1930—2018) — советский, российский дипломат.
 Степанов, Андрей Николаевич (род. 1979) — эстонский футболист.
 Степанов, Андрей Юрьевич (род. 1986) — белорусский и российский хоккеист.